Сапелкин (Сапёлкин) — русская фамилия. Известные носители:
 Сапёлкин, Александр Дмитриевич (1947—2005) — советский хоккеист, мастер спорта СССР международного класса.
 Сапелкин, Владимир Андреевич (1800—1864) — русский купец-старообрядец.
 Сапелкин, Иван Фёдорович (1921—1993) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Сапёлкин, Константин Петрович (1918—1995) — советский лётчик-испытатель и пилот гражданского воздушного флота.
 Сапелкин, Николай Сергеевич (род. 1969) — российский, воронежский историк.
 Сапелкин, Пётр Иванович — первый секретарь Фрунзенского обкома КПСС Киргизии (1958).